Staaten steht für:
 Staat (Begriffsklärung), ein politisches Gebilde (Land)
 Liste der Staaten der Erde, die souveränen Staaten der Erde
 Vereinigte Staaten

Staaten ist ein Teil eines Pseudonyms Louis Staaten folgender Person:
 Hermanus Koekkoek der Jüngere

Siehe auch: